Sollidsgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sollidsgölen, Småland, sjö i Åtvidabergs kommun, 
Sollidsgölen, Östergötland, sjö i Valdemarsviks kommun,  (12,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn